Kreuzbergkapelle (Kapelle auf dem Kreuzberg) ist der Name mehrerer Kapellen.

 Kreuzbergkapelle (Altastenberg)
 Kreuzbergkapelle (Arnsberg)
 Kreuzbergkapelle (Boppard)
 Kreuzbergkapelle (Kirchhundem)
 Kapelle auf dem Kreuzberg (Hallenberg)
 Kreuzbergkapelle (Merzig) 
 Kreuzbergkapelle (Östringen)
 Kreuzbergkapelle (Ottbergen)
 Kreuzbergkapelle (Sichtigvor)
 Kreuzbergkapelle (Wien), Ottakring

Siehe auch 
 Kreuzbergkirche

Liste (Kirchengebäude nach Name)
!